Shannon kan syfta på:

 Shannons formel –  en formel för att beräkna överföringskapacitet över en godtycklig kanal
 Shannon F1 – ett brittiskt formel 1-stall
 Shannon Racing – ett italienskt Formel 1-stall 
 Shannon (enhet) – informationsenhet
 Shannons tal – nedre gräns för spelkomplexiteten i schac

Personer
 Claude Shannon (1916–2001), en amerikansk ingenjör
 Del Shannon (1934–1990), en amerikansk sångare och gitarrist
 Shannon Williams, en sydkoreansk sångerska

Geografi

Grönland 

 Shannon Ø, ö,

Irland 

 Shannon (ort i Irland), Munster, An Clár, 
 Shannon Airport – en flygplats på Irland
 Shannon (flod) – Irlands längsta flod

Kanada 

 Shannon (ort i Kanada, Québec, Capitale-Nationale, lat 46,88, long -71,51), 
 Shannon (kommun), Québec, Capitale-Nationale,

Nya Zeeland 

 Shannon (ort i Nya Zeeland), Manawatu-Wanganui, Horowhenua District,

USA 

 Shannon (ort i USA, Georgia, Floyd County), 
 Shannon (ort i USA, Georgia, Fayette County), 
 Shannon (ort i USA, Mississippi), Lee County, 
 Shannon (ort i USA, North Carolina), Robeson County, 
 Shannon (ort i USA, Illinois), Carroll County,

Se även
 Shannon County

Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar